NEO:

 Neo — проект искусственного международного языка.
 NEO — объект Солнечной системы, орбита которого проходит в непосредственной близости с Землёй.
 Neo 1973 — первый смартфон, полностью построенный на базе ПО с открытым исходным кодом.
 NEO PI-R — аббревиатура, обозначает по-английски Revised NEO Personality Inventory (пересмотренный личностный опросник NEO).
 NEO — криптовалюта.
 NEO Scavenger — компьютерная игра.

См. также 
Нео
Neo-Geo